Amatusuk ist der Name:
 einer Bergkette im US-Bundesstaat Alaska, siehe Amatusuk Hills
 eines Berges im US-Bundesstaat Alaska, siehe Amatusuk Hill
 eines Flusses im US-Bundesstaat Alaska, siehe Amatusuk Creek